Familie
 De Blommaert de Soye, Belgisch adellijk geslacht

Fictief figuur
 Visser Blommaert, personage uit een Nederlandse sage

Personen met de achternaam Blommaert
 Aloïs Blommaert, Belgisch schrijver
 Jacob Blommaert, Zuid-Nederlands tapijtwever, handelaar en geus
 Jacques de Blommaert de Soye, Zuid-Nederlands edelman
 Jan Blommaert, Belgisch taalkundige en hoogleraar
 Mariska Blommaert, Belgisch presentatrice en actrice
 Samuel Blommaert, (Zuid-)Nederlands koopman en bewindhebber van de Westindische Compagnie
 Philip Blommaert, Belgisch schrijver, dichter, historicus en Vlaams activist
 Robert Blommaert, Belgisch politicus
 Stefan Blommaert, Belgisch journalist en presentator
 Susan Blommaert, Amerikaans actrice

Nederlandse of Vlaamse achternaam